Вла́сенко — украинская и русская фамилия.

Известные носители

А 
 Власенко, Александр Фёдорович (1855 — ?) — казак, член Государственной думы II созыва от Полтавской губернии.
 
 Власенко, Алла Игнатьевна (род. 1947) — заслуженный художник РФ.
 Власенко, Аллин Григорьевич (1938—2021) — украинский дирижёр, народный артист Украины, профессор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского.
 Власенко, Анатолий Александрович (род. 1935) — советский партийный деятель.
 Власенко, Андрей Романович (ок.1840 — ок.1899) — российский инженер, агроном, изобретатель первого в России зерноуборочного комбайна.

В 
 Власенко, Валерий Петрович (род. 1939) — советский шахматный композитор.
 
 Власенко, Виталий Григорьевич (1934—1996) — советский и российский учёный-правовед, криминалист, кандидат юридических наук, профессор СГАП.

Г 
 
 Власенко, Григорий Осипович (1912—1980) — полный кавалер ордена Славы.

И 
 Власенко, Иван Афанасьевич (1907—1995) — Герой Советского Союза.
 Власенко, Илона Михайловна (род. 1993) — российская футболистка.
 Власенко, Илья Архипович (1902—1963) — Герой Советского Союза (1943).

Л 
 Власенко, Лариса Кирилловна (1948—2022) — уккраинская актриса, народная артистка Украины.
 Власенко, Лев Николаевич (1928—1996) — пианист, народный артист СССР.
 Власенко, Леонид Андреевич (1913—1983) — советский партийный и государственный деятель.

Н 
 Власенко, Наталия Григорьевна (род. 1955) — ученый-растениевод, академик РАН (2016).
 Власенко, Наталья Львовна (род. 1956) — пианистка, педагог; дочь Льва Николаевича Власенко.

П 
 Власенко, Пётр Андреевич (1923—1986) — Герой Советского Союза.
 Власенко, Прасковья Ивановна (1900—1960) — украинская советская мастерица народной декоративной росписи.

С

Ю 
 Власенко, Юрий Евгеньевич (1962—2012) — российский трубач и музыкальный педагог.

См. также